Varie località portano il nome di isola Daniel tra cui:
Isola Daniel, un'isola antartica dell'arcipelago Windmill.
Daniel Island, una zona residenziale e commerciale di Charleston (Carolina del Sud).